

Famiglie 
 Bertoleoni di Tavolara – famiglia di origine genovese, trasferitasi in Corsica poi in Sardegna

Geografia 
 Area naturale marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo – area marina protetta. Il gestore ha sede a Olbia, provincia di Sassari
 Tavolara – isola della Sardegna nord-orientale

Persone 
 Eugenio Tavolara – scultore, ceramista, illustratore e designer italiano

Altro 
 Battaglia di Tavolara (1284) – scontro navale, avvenuto al largo delle coste sarde
 Padiglione per l'artigianato "Eugenio Tavolara" – edificio di Sassari